Straßenbahn Bath steht für:

 Straßenbahn Bath (England) in Großbritannien
 Straßenbahn Bath (Maine) in den Vereinigten Staaten